96-я стрелковая дивизия:
 96-я стрелковая дивизия (формирования 1923 г.) — сформирована в 1923 году.
 96-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году.
 96-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году.
 96-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году.